Sonay Kartal (ur. 28 października 2001 w Londynie) – brytyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w sześciu singlowych turniejach rangi ITF. 30 stycznia 2023 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 195. pozycję, również 17 października 2022 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 561. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 
 Profil tenisistki na stronie WTA
 Profil tenisistki na stronie ITF

Brytyjskie tenisistki
Urodzeni w 2001